Adriano Gozzoli – partigiano italiano
 Benozzo Gozzoli – pittore italiano
 Luigi Gozzoli – ex calciatore italiano
 Virgilio Gozzoli – anarchico italiano